Por John Watson pode estar à procura de:
John B. Watson, (1878—1958) psicólogo estadunidense
John Christian Watson, (1867–1941) Primeiro Ministro australiano
Dr. John H. Watson, personagem de ficção, companheiro de aventuras de Sherlock Holmes;
John L. Watson, mestre internacional de xadrez e escritor norte-americano;
John Marshall Watson, (1946) piloto de Formula 1 britânico.
John Watson (ciclista), (1947) ex-ciclista olímpico britânico

Desambiguação